Île Saint-Pierre désigne :

 l'Île Saint-Pierre, île suisse qui se trouve dans le canton de Berne ;
 l'Île Saint-Pierre, île du Rhin située à Wiesbaden en Allemagne ;
 l'Île Saint-Pierre, île du Doubs située à Besançon ;
 l'Île Saint-Pierre, île qui se trouve aux Seychelles (cf. Liste des îles des Seychelles) ;
 l'île Saint-Pierre, une des deux îles principales de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire français au large du Canada ;
 l'Île Saint-Pierre, une île canadienne de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 l'Île Saint-Pierre, une île bulgare.